Хоро́ший () — специальный психологический и психоаналитический термин, несмотря на свою кажущуюся обыденность и абстрактность, обозначающий вполне определённый и ощутимый класс внутренних объектов, которые, в представлении субъекта, настроены к нему благожелательно, — в противоположность постоянно дополняющему классу объектов — «плохих», которые представляются по отношению к нему недоброжелательными, враждебными или даже опасными.

Генезис 
«Хороший», как уже было сказано в определении, представляет собой не одиночное, но исключительно па́рное понятие, — имея свою неотделимую органическую противоположность в виде такого же понятия: «плохой». Согласно классическому клейнианскому психоанализу, названные два типа объектов («хороший» и «плохой») сначала зарождаются, а затем и развиваются в процессе достигаемого опытным путём расщепления некоего цельного (первичного или первоначально интроецированного) объекта. К примеру, совершенно аналогичным образом субъект (ребёнок) постепенно разделяет своё восприятие материнской груди на хорошую и плохую, принимающую и отталкивающую, удовлетворяющую и фрустрирующую. Точно таким же образом в самый ранний период формирования детской психики и последующего сознания расщепляются понятия матери, отца, пениса и прочих важнейших понятий и объектов — на две категории: «хороший» и «плохой».

При помощи описанного приёма расщепления субъект инстинктивно защищает себя от разрушительной амбивалентности (шизоидного расщепления личности), которая неизбежно возникла бы, осознай он внезапно, что удовлетворение и фрустрацию он получает от одного и того же объекта, к которому, как следствие, он сам испытывает одновременно и любовь, и ненависть. В конечном счёте, притяжение и отталкивание.

Плохой 
Равным образом, и «плохой» () — прежде всего, понятие парное и жёстко сцеплённое с «хорошим». При определении ценности таких важнейших понятий в психике ребёнка (и человека вообще), как объект, мать, отец, грудь, пенис…, характеристика «плохой» относится к одной из сторон образов (или представлений об объектах). При помощи описанного выше механизма расщепления все важнейшие объекты, помещённые внутрь сознания (интернализованные) получают свой знак по принципу сродства к удовлетворению: отрицательный (плохой) и положительный (хороший). Таким образом, «плохой» в этом контексте становится ёмким понятием, включающим в себя все возможные разновидности фрустрации и неудовольствия: не любящий, ненавидящий, пугающий, вредный, злобный, нападающий, преследующий и так далее, сколько хватит воображения.

Краткая история и развитие 

Несмотря на то, что парный термин «хороший—плохой» вошёл в широкое употребление психоаналитиков только после публикации работ Кляйн и Фэрбэрна, а потому является в строгом смысле слова клейнианским, его истоки неоднократно обнаруживают себя в исследованиях Фрейда, Абрахама и Радо, посвящённых детской психике, а также природе меланхолии. Безусловным образом, именно в раннем расщеплении сознания и оценок ребёнка (субъекта) кроются истоки значительно более сложных явлений человеческой психики, таких как идеализация, депрессивная позиция (ещё одно существенное понятие, введённое Мелани Клейн) и далее, в случае экстремально-неудачного развития психики, параноидно-шизоидная позиция вплоть до некоторых клинических особенностей параноидной шизофрении.

В последних двух случаях приём расщепления начинает работать одновременно в обоих направлениях, когда субъект жёстко разделяет собственное Эго и его внутренние объекты-представления на хорошие и плохие части, а затем ещё и дополнительно проецирует собственные деструктивные импульсы на объект, признаваемый им «плохим», с тем чтобы подвергнуть его преследованию и нападению. Согласно теории Мелани Клейн, параноидно-шизоидная позиция представляет собой первую попытку младенца справиться с инстинктом смерти и предшествует (при негативном развитии сценария) депрессивной позиции. В дальнейшем, неудавшийся или неудачный выход из параноидно-шизоидной позиции влечёт за собой не только различные шизоидные и параноидные расстройства личности, но также и трудности обсессивного характера, например, невроз навязчивых состояний, при котором происходит своеобразная перверсия «плохого объекта» и направление его разрушительной деятельности в обратную сторону. Из преследуемого «плохой» сначала становится уже преследующим, а затем переносится внутрь субъекта (то есть, интроецируется), образуя, таким образом, новое разрушительное ядро индивидуальности (или Сверх-Эго).

Примечания

Литература 
 Мелани Кляйн, «Развитие в психоанализе». — М.: Академический проект, 2001.
 Мелани Кляйн, «Детский психоанализ». — М.: Институт общегуманитарных исследований, 2010.
 Психоаналитические труды Мелани Кляйн (в 7 томах). — Ижевск: ERGO, 2007.
 Чарлз Райкрофт, Критический словарь психоанализа, Восточно-Европейский Институт психоанализа. — СПб.: 1995
 Зигмунд Фрейд, Психоаналитические этюды / сост. Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский. — Минск: Попурри, 2010. — 608 с. — ISBN 978-985-15-1064-7
 Зигмунд Фрейд, Психология эмоций. Печаль и меланхолия. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
 Зигмунд Фрейд, Основные психологические теории в психоанализе / пер. М. В. Вульф, А. А. Спектор. — М.: АСТ, 2006. — 400 с. — ISBN 5-17-036472-5
 Зигмунд Фрейд, Психоанализ детских неврозов. — М.; Л.: Госиздат. Из жизни детской души (Два случая детской лжи)
 Karl Abraham, Normentafel zur Entwicklungsgeschichte des Huhnes (with Prof. Keibel). (1900) Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere, Heft 2. Jena.
 Karl Abraham, Psychoanalytische Studien (Gesammelte Werke). Hg. v. Johannes Cremerius. 2 Bde. Psychosozial-Verlag, Gießen, 1999.
 Ronald Fairbairn, A Revised Psychopathology of the Psychoses and Psychoneuroses (1941)

Ссылки 
 Зигмунд Фрейд «Печаль и меланхолия»  (Психология эмоций. Тексты /Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.)

Психоанализ
Психологические понятия
Защитные механизмы
Глубинная психология